3 Headed Monsters — американська чоловіча баскетбольна команда що грає в лізі BIG3.

2017

Драфт

2018

Драфт

Примітки 

Незавершені статті про баскетбол
Баскетбольні клуби